Карл Мундшток (; 26 марта 1915 года, Берлин, Германия — 31 августа 2008 года, Берлин, Германия) — немецкий писатель, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла».

Биография 
Родители его были рабочими: отец — маляр, мать — швея. Учился в интернате на острове Шарфенберг, где познакомился и подружился с Гансом Коппи. С 1932 по 1934 год учился в Карл-Маркс-Шуле в Берлин-Нойкельне. После 1933 года вступил в Коммунистический союз молодежи Германии. Осенью 1933 года, пришедшие к власти в Германии нацисты в течение нескольких недель содержали его в заключении. В 1934 году был вновь арестован и обвинен в незаконном распространении антинацистских брошюр и листовок. Суд приговорил его к двум годам тюрьмы. Во время своего заключения начал писать стихи.

После освобождения работал фрезеровщиком и сварщиком. В 1936 году стал членом запрещенной Коммунистической партии Германии (KDP) и включился в деятельность движения Сопротивления. С 1938 по 1939 год закончил четыре семестра дистанционного обучения по специальности в области машиностроения, но затем был вынужден прервать обучение. В 1939 году был призван в вермахт и в 1944 году отправлен солдатом на один из фронтов Второй мировой войны. В том же году он был вновь арестован, но за не имением доказательств отпущен. Вскоре после этого попал в британский плен. В декабре 1945 года вернулся в Берлин, где жил как свободный писатель.

Является автором ряда романов, рассказов, детских книг, эссе, сборников стихов и сценариев. В конце 1940-х годов трудился корреспондентом в различных газетах Берлина. С 1953 года был членом Союза писателей ГДР, с 1965 года — ПЕН-центра ГДР, с 1990 года — Ассоциации немецких писателей. Некоторые из его произведений, подверглись цензуре во времена коммунистической власти из-за своего реалистичного содержания, диссонировавшего с официальным политическим курсом партийного руководства. До самой смерти он оставался непримиримым борцом с конформизмом, за что его коллега Фриц Рудольф Фрис в газете Junge Welt сравнил его со знаменитым Франсуа Вийоном

Избранные сочинения 
 Der Messerkopf, Berlin 1950
 Der Gasmann kommt, Berlin 1951
 Schneller ist besser, Halle (S.) 1951
 Helle Nächte, Halle (Saale) 1952
 Ali und seine Abenteuer, Halle (Saale) 1955
 Bis zum letzten Mann, Halle (Saale) 1957
 Die Stunde des Dietrich Conradi, Halle (Saale) 1958
 Sonne in der Mitternacht, Halle (S.) 1959
 Die alten Karten stimmen nicht mehr, Halle (Saale) 1960
 Gespenster-Edes Tod und Auferstehung, Berlin 1962
 Tod an der Grenze, Halle (Saale) 1969
 Karl Mundstock, Berlin 1970
 Wo der Regenbogen steigt, Halle (Saale) 1970
 Frech & frei, Halle (Saale) 1974
 Meine tausend Jahre Jugend, Halle [u.a.] 1981
 Zeit der Zauberin, Halle [u.a.] 1985
 Brief nach Bayern, Berlin 1999
 Der Tod des Millionen-Jägers. Die Wüste, Berlin 2000
 Die unsterbliche Macke, Egelsbach [u.a.] 2001
 Raus aus dem Dilemma, Berlin 2003
 Meine tausend Jahre Jugend , Rostock 2005

Награды 
 Орден за заслуги (1974)
 Литературная премия FDGB (1983)
 Премия Гёте (1984)
 Национальная премия ГДР II степени за достижения в области искусства и литературы (1985)

Ссылки 
 Литература о Карле Мундштоке в каталоге Немецкой национальной библиотеки
 Autorenseite beim BS-Verlag

Примечания 

Члены Коммунистической партии Германии
Члены Красной капеллы
Писатели Германии
Немецкие писатели
Фрезеровщики
Эссеисты по алфавиту
Эссеисты Германии
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Германии
Сварщики
Сценаристы по алфавиту
Сценаристы XX века
Сценаристы Германии
Писатели ГДР
Цензура в Германии
Цензура в литературе
Лауреаты премии Гёте (Берлин)